Wickersham House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wickersham House (Fairbanks, Alaska), NRHP-ID 79003757
 Wickersham House (Juneau, Alaska), NRHP-ID 76000360